Клен — рід дерев та кущів.

Топоніми 
 Клен — село в Україні, у Потіївській сільській територіальній громаді Житомирського району Житомирської області.
 Клен — село в складі Крупського району Мінської області, Білорусь.